Litmanowicz:
 Mirosława Litmanowicz, z domu Kałęcka (ur. 1928–2017) – polska szachistka
 Władysław Litmanowicz, właśc. Abram Wolf (1918–1992) – polski szachista